Кубок Сан-Марино з футболу 2005 — 45-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вдруге поспіль здобула Пеннаросса.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

Другий етап

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|13 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|14 червня 2005

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|16 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 червня 2005

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 червня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 червня 2005

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 червня 2005

|}

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 червня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2005
Сан-Марино